Blood on the Dance Floor – gruppo musicale statunitense
 Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix – album di Michael Jackson del 1997
 Blood on the Dance Floor – singolo di Michael Jackson del 1997